Ludwig Burmester
 Plantilla Burmester, útil emprat en dibuix tècnic per facilitar el dibuix de corbes còniques o altres corbes suaus. Usualment estan fabricades
 Teoria de Burmester